Damiba ist der Name von

 Noellie Marie Béatri Damiba (* 1951), Diplomatin aus Burkina Faso
 Paul-Henri Sandaogo Damiba (* 1981), Offizier aus Burkina Faso